Il doppio del torneo di tennis Samarkand Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Noam Behr e Andrej Stoljarov che hanno battuto in finale Emilio Benfele Álvarez e Kris Goossens 6-7, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Amir Hadad /  Oleg Ogorodov (primo turno)
 Noam Behr /  Andrej Stoljarov (Campioni)

 Vadim Kucenko /  Dmitrij Tomaševič (semifinali)
 Stefano Galvani /  Oscar Serrano-Gamez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 1999